Thomas Bergqvist kan syfta på:

 Thomas Bergqvist (född 1950), militär.
 Thomas Bergqvist, musiker, medlem av Kent tidigt i bandets karriär, men fick lämna innan bandet spelat in några skivor, är idag polis.